Der Begriff Orbitalbewegung (lat. orbis, Kreis‘, ,Umkreis‘, ,Erdkreis‘) wird für die Bewegung von Körpern um Orbitalzentren verwendet:

 in der Elementarteilchenphysik, siehe Atomorbital
 in der Astronomie, siehe Orbitalbewegung (Planeten)
 bei Schwerewellen, siehe Orbitalbewegung (Wasserwellen)